«El abrazo» puede referirse a:

Obras 
 El abrazo (c.1900), obra de Pablo Picasso.
 El abrazo (1905/09), obra de Gustav Klimt (:d:Q3818154).
 El abrazo (1976), cuadro de Juan Genovés.
 El abrazo (2003), escultura de Juan Genovés.
 El abrazo (1980), obra de Jorge González Camarena.